Frigyes (1194–1250) szicíliai és német királyi herceg, német-római császári herceg, II. Frigyes néven német-római császár és I. Frigyes néven Szicília királya, VI. Henrik német-római császár és I. Henrik néven Szicíliai király fia
Frigyes (–1251) szicíliai és német királyi herceg, német-római császári herceg, Ausztria hercege, (VII.) Henrik német király, II. Henrik néven ifjabb szicíliai király másodszülött fia
Frigyes (–1312 után) szicíliai királyi herceg, I. Manfréd szicíliai király fia
Frigyes (1271/72–1337) szicíliai és aragón királyi herceg, II. Frigyes néven Szicília királya, III. Péter aragón király, I. Péter néven szicíliai király harmadszülött fia 
Frigyes (–1324) szicíliai királyi herceg, II. Péter szicíliai király elsőszülött fia 
Frigyes (1342–1377) szicíliai királyi herceg, III. Frigyes néven Szicília királya, II. Péter szicíliai király negyedszülött fia 
Frigyes (1398–1400) szicíliai királyi herceg és trónörökös, születési neve és Szicíliában Frigyes, akit Péter névre kereszteltek, I. Mária szicíliai királynő és I. (Ifjú) Márton szicíliai király fia